Divinópolis (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Divinópolis (microregio), een microregio  in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais